Найджел Дик (родился 21 марта 1953 года, Каттерик, Северный Йоркшир, Англия) — английский клипмейкер и кинорежиссёр, писатель и музыкант. Проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Снял более 500 музыкальных видео для звёзд первой величины.

Биография 

Обучался в школе Грешема, Холт, на востоке Англии, изучал архитектуру в Университете Бата. Также изучал мимику у Джудит Уэстон.

До успеха в музыкальной и киноиндустрии, Дик работал в качестве архитектурного чертежника, секретаря, уличного певца, водителя такси, строителя, разнорабочего на ферме, курьером на матоцикле, продавцом, официантом и служил в Сточном  отделе  водохозяйственного управления.

Он начинал свою карьеру в музыкальном бизнесе, работая на Stiff Records, где  в течение пяти лет исполнял обязанности  пресс-атташе Madness, Иэна Дьюри, Лены Лович и Plasmatics.

Наиболее известные работы

Награды и номинации 
Лауреат трёх MTV Awards, две Billboard Awards и три награды MVPА. Его видео выиграли премию BRIT и были номинированы на более чем двадцати MTV Video Music Awards, шестнадцать MuchMusic Video Awards и премию Грэмми. Его персональные номинации включают в себя CableACE Award.

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры Великобритании
Родившиеся в Норт-Йоркшире
Режиссёры видеоклипов Великобритании
Выпускники университета Бата